Коралитос има више значења:

 Коралитос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Коралитос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коралитос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коралитос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коралитос (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коралитос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коралитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коралитос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коралитос (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коралитос, Ел Банко де Грава (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралитос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралитос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Коралитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Коралитос (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Коралитос (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коралитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику